Javier Reina (1989) — futebolista colombiano; nome comleto: Javier Arley Reina Calio
 Calio (Dacota do Norte) — cidade dos Estados Unidos
 Cáli (Santiago de Cali) —  capital do departamento colombiano do Valle del Cauca
 Calion (Arkansas) — cidade dos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos